Вълков може да се отнася за:
 Васил Вълков (р. 1944), български борец
 Веселин Вълков (р. 1940), български актьор
 Виктор Вълков (р. 1936), български политик
 Вълко Вълков (1911 – 1981), български политик
 Георги Вълков, няколко души с това име
 Диян Вълков (р. 1993), български футболист
 Иван Вълков (1875 – 1962), български офицер и политик